«Рух» Высоке-Мазовецке () — польский футбольный клуб, выступающий во Второй лиге Польши.

Выступления по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1955 году
Футбольные клубы Польши
Спорт в Подляском воеводстве